Janowo peut désigner en Pologne :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Janowo, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski ;
 Janowo, village du powiat de Brodnica ;
 Janowo, village du powiat de Bydgoszcz ;
 Janowo, village du powiat de Lipno ;
 Janowo, village du powiat de Nakło ;
 Janowo, village de la gmina de Boniewo ;
 Janowo, village de la gmina de Choceń.
 dans la voïvodie de Podlachie :
 Janowo, village du powiat de Grajewo ;
 Janowo, village du powiat de Kolno ;
 Janowo, village du powiat de Łomża ;
 Janowo, village de la gmina de Narew ;
 Janowo, village de la gmina de Narewka.
 dans la voïvodie de Mazovie :
 Janowo, village du powiat de Ciechanów ;
 Janowo, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki ;
 Janowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka ;
 Janowo, village du powiat de Węgrów ;
 Janowo, village du powiat de Wyszków.
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Janowo, village du powiat de Konin ;
 Janowo, village du powiat de Rawicz ;
 Janowo, village du powiat de Słupca ;
 Janowo, village de la gmina de Środa Wielkopolska ;
 Janowo, village de la gmina de Dominowo.
 dans la voïvodie de Poméranie :
 Janowo, village du powiat de Bytów ;
 Janowo, village du powiat de Kartuzy ;
 Janowo, village du powiat de Kwidzyn ;
 Janowo, village du powiat de Malbork ;
 Janowo, village du powiat de Starogard ;
 Janowo, village du powiat de Tczew.
 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Janowo, gmina rurale du powiat de Nidzica, voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Janowo, village du powiat de Działdowo ;
 Janowo, village du powiat d'Elbląg ;
 Janowo, village du powiat de Gołdap ;
 Janowo, village du powiat d'Iława ;
 Janowo, village du powiat de Mrągowo ;
 Janowo, village du powiat de Nidzica ;
 Janowo, village du powiat d'Ostróda.
 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Janowo, village du powiat de Gryfice ;
 Janowo, village du powiat de Myślibórz ;
 Janowo, village du powiat de Pyrzyce ;
 Janowo, village du powiat de Szczecinek.
 dans d'autres voïvodies :
 Janowo, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Janowo, village de la voïvodie de Lubusz.